Дорота Станислава Идзи (до замужества Новак),  (род. 8 мая 1966 года в городе Scinawka, (Польша)) — знаменитая польская пятиборка, многократная чемпионка мира и Европы по современному пятиборье среди женщин. Победительница I Чемпионата Европы в личном первенстве (1989)

За время спортивной карьеры Дорота Идзи (до замужества Новак) приняла участие в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее , 13 чемпионатах мира и 7 чемпионатах Европы. 16-кратная чемпионка мира и 5-кратная чемпионка Европы. 5-кратный чемпион Польши (1988 , 1989 , 1993 , 1995 , 2000).

Окончила Академию физической культуры в Познани и PR Исследование в Университете Варшавы.

После ухода из спорта Дорота Идзи была директором спортивного клуба в Pol-Kaufring. Позже она работала в качестве спортивного директора и представителя дистрибьюторской компании. Она принимает активное участие в организации спортивных мероприятий. Является Президентом Польской Ассоциации женского спорта. С декабря 2010 года является представителем Польской группы по энергетике. Живёт в Варшаве. У неё есть муж и сын.

Достижения 
 Чемпионка мира 1988 (Польша, Варшава) (личное и командное первенство)
 Золотой призёр чемпионата мира 1985 (Канада, Монреаль) (командное первенство)
 Чемпиона мира (1998) МЕХИКО.
Эстафета. Женщины. 1 . Польша (Ивона Дабровска, Дорота Идзи, Анна Сулима) — 4722. 2. Германия (Тора Майер, Елена Райше, Ким Райсснерр) — 4686. 3. Великобритания (Стефани Кук, Джулиан Аллен, Кейт Элленби) — 4665.

Олимпийские игры 
 На Олимпийских играх 2000 в Сидней заняла 16 место в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

 Результаты по видам пятиборья.
 Стрельба.

 Фехтование.

 Плавание.

 Верховая езда.

 Кросс.

Награды 
 Золотой «Крест Заслуги» (1995).
 Рыцарский крест ордена Возрождения Польши (2001).

Источники 
 
 Dorota Idzi Biography and Olympic Results — Olympics at Sports-Reference.com
 Sportowa atmosfera w energetyce — Ekonomia24.pl Viitattu 8.5.2012. (puolaksi)
 World Modern Pentathlon Championships
 Bulgarian Modern Pentathlon Federation Viitattu 8.5.2012. (englanniksi)

Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Пятиборцы Польши